NRJ Music Awards 2019 est la  des NRJ Music Awards qui a eu lieu le  au Palais des festivals de Cannes, retransmise en direct sur TF1 et en simultané sur NRJ et présentée par Nikos Aliagas.

Performances

Palmarès

Révélation francophone de l'année 
Remis par  Dadju
  Bilal Hassani - 26%
  Roméo Elvis - 24%
  Lenni-Kim - 19%
  Trois Cafés Gourmands - 15%
  Maëlle - 10%
  Boulevard des Airs - 6%

Révélation internationale de l'année 
Remis par  Philippine &  Gavin James
  Billie Eilish - 39%
  Ava Max - 23%
  Lil Nas X - 20%
  Lewis Capaldi - 9%
  Jorja Smith - 6%
  Mabel - 3%

Groupe ou duo francophone de l'année 
Remis par  Jenifer &  The Avener
  Bigflo et Oli - 38%
  Angèle & Roméo Elvis - 27%
  Vitaa & Slimane - 22%
  Kendji Girac & Claudio Capéo - 11%
  Philippine &  Gavin James - 2%

Groupe ou duo international de l'année 
Remis par  Clément Albertini,  Soprano &  Kendji Girac
  Lady Gaga et Bradley Cooper - 35 %
  Shawn Mendes &  /  Camila Cabello - 32 %
  Ed Sheeran feat.  Justin Bieber - 12 %
  Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus - 11 %
  Jonas Brothers - 7 %
   &  Farruko feat.  Alicia Keys - 3 %

Artiste masculin francophone de l'année 
Remis par  Ingrid Chauvin &  Frédéric Diefenthal
  M. Pokora - 26 %
  Soprano - 19 %
  Slimane - 17 %
  Dadju - 14 %
  Gims - 14 %
  Kendji Girac - 10 %

Artiste masculin international de l'année 
Remis par  Vitaa &  Slimane
  Ed Sheeran - 43 %
  Shawn Mendes - 37 %
  Post Malone - 10 %
  Sam Smith - 6 %
   - 4 %

Artiste féminine francophone de l'année 
Remis par  Maëlle &  Bilal Hassani
  Angèle - 44 %
  Aya Nakamura - 19 %
  Jenifer - 16 %
  Vitaa - 13 %
  Clara Luciani - 8 %

Artiste féminine internationale de l'année 
Remis par  Salif Gueye &  /  Vaimalama Chaves
  Ariana Grande - 39 %
  /  Camila Cabello - 23 %
  Lady Gaga - 23 %
  Taylor Swift - 8 %
  P!nk - 7 %

Clip de l'année 
Remis par  Clara Morgane &  /  Chris Marques
  Bigflo et Oli - Promesses - 19,38 %
  Angèle feat. Roméo Elvis - Tout oublier - 19,17 %
  Soprano feat. Vincenzo - Le coach - 16,86 %
  Billie Eilish - Bad Guy - 15,07 %
  Ed Sheeran feat.  Justin Bieber - I Don't Care - 8,99 %
  Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus - Old Town Road - 8,93 %
  Black M - Mon beau frère - 6,02 %
  Jonas Brothers - Sucker - 4,95 %

DJ de l'année 
Remis par  Kiddy Smile &  Iris Mittenaere
  DJ Snake - 45%
  David Guetta - 19%
  Martin Garrix - 13%
  Calvin Harris - 10%
  Ofenbach - 8%
  Armin van Buuren - 5%

Chanson internationale de l'année 
Remis par  Sébastien Cauet &  Manu Levy
  Shawn Mendes &  /  Camila Cabello - Señorita - 48 %
  Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus - Old Town Road - 17 %
  DJ Snake feat.  J. Balvin &  Tyga - Loco Contigo - 10 %
  Lewis Capaldi - Someone You Loved - 10 %
  Calvin Harris feat.  Rag'n'Bone Man - Giant - 8 %
   &  Farruko feat.  Alicia Keys - Calma - 7 %

Chanson francophone de l'année 
Remis par  Joyce Jonathan &  Lola Dubini
  Angèle feat. Roméo Elvis - Tout oublier - 32 %
  Soprano feat. Vincenzo - Le coach - 18 %
  Aya Nakamura - Pookie - 15 %
  Vitaa & Slimane - Ça va, ça vient - 15 %
  Kendji Girac & Claudio Capéo - Que Dieu me pardonne - 11 %
  Dadju - Compliqué - 9 %

Performance francophone de la soirée 
Remis par  /  Nikos Aliagas
  Vitaa & Slimane - Ça va, ça vient - 18 %
  Bigflo et Oli - Promesses - 16 %
  Soprano feat. Vincenzo - Le coach - 16 %
  Jenifer feat. Slimane - Les choses simples - 14 %
  Angèle - Balance ton quoi - 9 %
  Aya Nakamura - Pookie - 9 %
  Clara Luciani - La grenade - 7 %
  Kendji Girac & Claudio Capéo - Que Dieu me pardonne - 6 %
  Dadju - Compliqué - 5 %

Awards d'honneur 
Remis par Nikos Aliagas
  Jonas Brothers

Titre certifié disque de diamant 
Remis par Nikos Aliagas
   &  Farruko feat.  Alicia Keys - Calma

Album certifié disque de platine 
Remis par Nikos Aliagas
  Vitaa & Slimane - Versus

Artistes présents

Artistes francophones 

 Angèle
 Aya Nakamura
 Bigflo et Oli
 Bilal Hassani
 Boulevard des Airs
 Christophe Maé
 Clara Luciani
 Claudio Capéo
 Dadju
 Jenifer
 Kendji Girac
 Lenni-Kim
 Maëlle
 M. Pokora
 Philippine
 Roméo Elvis
 Slimane
 Soprano
 Trois Cafés Gourmands
 Vitaa
  Marwa Loud

Artistes internationaux 
 Gavin James
 Jonas Brothers
 Lewis Capaldi
 Pedro Capó
 Sam Smith
 Tones and I

Anecdotes 
 La chanteuse française Eva et sa sœur Jazz, candidate de télé-réalité et influenceuse, devaient initialement être présentes et remettre un prix mais à la suite de la noyade du fils de Jazz survenue quelques jours avant l’émission, leur venue a été annulée.

 NRJ s'est associé à Instagram pour cette édition et 4 influenceurs : Léna Situations, Just Riadh, Fatou Guinea et Boris Becker sont partis à Cannes réaliser des interviews d'artistes et partager les backstages de la cérémonie pour le compte Instagram et la chaîne IGTV d'NRJ. Le lendemain, 2 d'entre eux ont présenté et commenté les tenues des artistes présents lors de la montée des marches au Palais des festivals et des congrès de Cannes en direct sur les réseaux sociaux d'NRJ.

Audience 

Diffusés sur TF1, les NRJ Music Awards 2019 rassemblent 4,72 millions de téléspectateurs, soit  de part d'audience entre  et . La deuxième partie (jusqu'à ), réunit 3,15 millions de Français, soit  de part d’audience. Sur l’ensemble de la cérémonie, les NRJ Music Awards 2019 ont rassemblé 4,10 millions de téléspectateurs, soit  de part d'audience.

Notes et références 

Récompense musicale par année
2019
2019 à la radio